Ligusticum luteum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Ligusticum luteum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
luteum